Dolnośląska grupa IV ligi w latach 2000–2008 – jedna z 18 grup IV ligi. Występowało w niej 16, 18 lub 19 drużyn z województwa dolnośląskiego. Organizatorem rozgrywek był Dolnośląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą we Wrocławiu. Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce. Po reformie z 2008 roku rozgrywki toczone są lidze o identycznej nazwie, która jednakże znajduje się na niższym (piątym) poziomie rozgrywkowym.

Sezon 2007/2008 

 Górnik Polkowice ukarany sześcioma ujemnymi punktami za udział w korupcji
 Polonia/Sparta Świdnica przegrała baraż do nowej II ligi z Czarnymi Żagań, uzyskując wyniki 2:3 oraz 2:1, i zagra w nowej III lidze w grupie dolnośląsko-lubuskiej
 Śląsk II Wrocław wycofał się po zakończeniu rozgrywek, co wiąże się z utrzymaniem w lidze Pogoni Oleśnica, natomiast do barażu zakwalifikował się MKS Oława, który w dwumeczu z Spójnią Ośno uzyskał dwa remisy 1:1, jednak przegrał w rzutach karnych, mimo to uzyskał awans ponieważ Spójnia Ośno nie uzyskała licencji.
 Zespoły z miejsc 8-16 zagrają w nowej IV lidze.
 Zespoły z miejsc 17-19 zagrają w nowej lidze okręgowej.

Sezon 2006/2007 

 Orzeł Ząbkowice Śląskie awansował do III ligi, grupy III
 Łużyce Lubań, Włókniarz Mirsk i Sparta Ziębice spadły do klasy okręgowej
 Polar Wrocław nie otrzymał licencji, jego miejsce zajął AKS Strzegom

Sezon 2005/2006 

 Zagłębie II Lubin awansowało do III ligi, grupy III
 AKS Strzegom, Chrobry Nowogrodziec, KP Brzeg Dolny i Piast Nowa Ruda spadły do klasy okręgowej

Sezon 2004/2005 

 Gawin Królewska Wola awansował do III ligi, grupy III
 Kuźnia Jawor, Julia Szklarska Poręba, Śląsk II Wrocław i Karkonosze Jelenia Góra spadły do klasy okręgowej

2000
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2000 w polskim sporcie
2001 w polskim sporcie
2002 w polskim sporcie
2003 w polskim sporcie
2004 w polskim sporcie
2005 w polskim sporcie
2006 w polskim sporcie
2007 w polskim sporcie
2008 w polskim sporcie
Sport w województwie dolnośląskim